El término sifón es usado para un número de estructuras biológicas, tanto porque hay involucrado flujo de líquidos o debido a que el objeto tiene forma de sifón. En esas estructuras, el fenómeno físico conocido como efecto sifón no tiene lugar.

El sifón como órgano en animales

Moluscos 

Muchos moluscos acuáticos tienen un órgano llamado sifón o hipónomo a través del cual el agua es succionada hacia fuera, tanto para filtrar alimento o para proveer oxígeno. Es la media de respiración de los animales acuáticos

Insectos 
Las larvas de varias clases de insectos (incluyendo mosquitos, tábanos, y Belostomatidae) viven en el agua y respiran a través de un órgano tubular llamado sifón (que funciona como un snorkel).
Algunos insectos adultos que permanecen considerable tiempo sumergidos, como los escorpiones de agua (Nepidae) tienen un tubo respiratorio abdominal también llamado sifón.

El término "sifón" en anatomía humana 
Una porción de la arteria carótida interna humana, corriendo a través del seno cavernoso es llamado el sifón carotídeo debido a su forma.

Anatomía animal
Sifon (biologia)